Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 20 km-es egyéni indításos versenyszámát február 11-én rendezték Nozava Onsenben. Az aranyérmet a norvég Halvard Hanevold nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Végeredmény 
Minden hibás találat 1 perc időbüntetést jelentett. A büntetésekkel megnövelt időeredmény határozta meg a sorrendet.

Források 

F20